Lippusch ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Lippusch (* 1968), österreichischer Fußballspieler

Lippusch ist der Name folgender Orte:

 Lippusch, Ort in der Woiwodschaft Pommern in Polen, siehe Lipusz